У математиці
 В загальній топології, див.
 Афінна зв'язність
 Зв'язний простір,
 Зв'язність на головних розшаруваннях,
 Зв'язність на векторних розшаруваннях,
 Лінійно зв'язаний простір,
 Компонента зв'язності,
 Однозв'язний простір
 Зв'язність (диференціальна геометрія)
 Зв'язність (некомутативна геометрія)
 Зв'язність Леві-Чивіти
 Зв'язний граф

 Зв'язність тексту (когезія) — в лінгвістиці
 Зв'язність мови — в лінгвістиці, педагогиці
 Зв'язність провайдерів — в системах зв'язку
 Зв'язність (програмування) ()
 Зв'язність в штучних нейронних мережах — конективізм ()